Kertamukti (Campaka), een plaats in Indonesië
Kertamukti (Cipatat), een plaats in Indonesië
Kertamukti (Haurwangi), een plaats in Indonesië
Kertamukti (Cibitung), een plaats in Indonesië
Kertamukti (Tanjungmedar), een plaats in Indonesië
Kertamukti (Ciawi), een plaats in Indonesië
Kertamukti (Cikelet), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing